4 kan henvise til:

 4 – årstal
 4 (tal) – et tal

 album
 4 (The Pink Album) – album af den danske popgruppe Lukas Graham
 4 (Whigfield-album) – album fra den dansk dance-sanger Whigfield.
 4 (Beyoncé-album) – album af Beyoncé Knowles
 4 (Foreigner-album) – album af Foreigner

 andet
 4 (film fra 2004) – russisk spillefilm fra 2004 af Ilja Khrzjanovskij